Джузеппе Доніцетті (1788—1856) — італійський диригент та композитор, Генеральний інспектор оркестрів та музик Османської імперії.
 Гаетано Доніцетті (1797—1848) — італійський композитор, молодший брат Джузеппе Доніцетті.

Італійські прізвища